Аграфенівка — Запорізька область
 Аграфеновка — Ростовська область